Amen:

 Amen — Аминь.
 Amen — американская панк/хардкор-группа.
  — второй альбом группы Amen (1999).
  — третий студийный альбом американской певицы Полы Коул.
 Amen — дебютный студийный альбом индонезийского рэпера Rich Brian.
 Amen — псевдоним гитариста музыкального коллектива Lordi Юсси Сюдянмаа.
 Amen break — семпл из трека The Winstons «Amen, Brother».

См. также